Прізвище Цвігун належить таким особам:
 Цвігун Анатолій Тимофійович (* 1954) — науковець, доктор сільськогосподарських наук.
 Цвігун Борис Ярославович — заслужений лікар України.
 Цвігун Дмитро Петрович (* 1951) — завідувач кафедри Вінницького інституту МАУП заслужений працівник освіти України (2019).
 Цвігун Іван (1920(?) — ?) — український військовик, діяч УПА, лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Цвігун Марина Вікторівна (* 1960) — лідер Білого братства.
 Цвігун Семен Кузьмич (1917—1982) — радянський державний і партійний діяч, генерал армії (1978), Герой Соціалістичної Праці (1977).
 Цвігун Тетяна Омелянівна (* 1951) — директорка Вінницького обласного центру народної творчості. Заслужений працівник культури України.

Примітки